Karnkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Karnkowski (1472–1535), polnischer Bischof von Przemyśl
 Stanisław Karnkowski (1520–1603), polnischer Geistlicher, Bischof und Primas von Polen